Волево () — деревня в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Добрынского сельсовета.

История 
Во время Великой Отечественной войны в деревне было разрушено 76 домов из 80.

Население 
 1999 год — 54 человека;
 2009 год — 29 человек.
 2019 год — 11 человек

Инфраструктура 
Автомагазин.

Примечания 

Населённые пункты Дубровенского района